La biomasse peut faire faire référence à :
 biomasse, masse totale des organismes vivants mesurée dans une population, une aire ou autre échantillon.
 biomasse, ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie.